Malu (Nepal)
 Malu (stacja metra)
 malu (tatuaż)
W Rumunii:
 Malu – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Bârla
 Malu – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Godeni
 Malu – wieś w okręgu Giurgiu, w gminie Malu
 Malu – gmina w okręgu Giurgiu
 Malu – wieś w okręgu Jałomica, w gminie Sfântu Gheorghe
 Malu – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Stoilești